Педро Бігас (* 1990) — іспанський футболіст, захисник клубу «Ейбар».

 Бігас Луна (1946—2013) — іспанський кінорежисер і сценарист.

 Бігас-і-Ріельш — муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.